KOI-730 (KIC #10227020) je hvězda v souhvězdí Labutě s extrasolárním planetárním systémem. Předběžné studie, provedené na základě pozorování sondy Kepler, naznačují, že kolem hvězdy se nachází planetární soustava sestávající ze 4 planet. Označení KOI () znamená, že hvězda je pozorována sondou Kepler a 730 je pořadové číslo hvězdy. Planetám byla přidělena čísla KOI 730.01 až KOI 730.04.

Popis 
Z prozatím nepotvrzeného uspořádání planetárního systému, které bylo zjištěno v průběhu mise sondy Kepler, vyplývá, že systém se velmi pravděpodobně skládá ze čtyř planet. Z toho dvě planety pravděpodobně obíhají po stejné oběžné dráze s dobou oběhu 9,8 dne a vzájemným úhlem postavení na oběžné dráze 60°, každá v jednom Lagrangeově bodě stability. Postavení dvou planet na stejné oběžné dráze s úhlem 60° vyvolává dráhovou rezonanci s dalšími dvěma planetami, vytváří celkový poměr periody oběhů 6:4:4:3.

Hmotnost planet je odhadována na 2,3 a 2,5 hmotnosti Země. Planety, u nichž se předpokládá společná oběžná dráha, obíhají v přibližné vzdálenosti 0,092 AU od mateřské hvězdy. Zjištěná perioda oběhu je 9,8 dne a podle simulace Boba Vanderbea z  by toto uspořádání mělo vydržet dalších 2,22 milionu let.

Pokud se toto uspořádání potvrdí, byly by planety KOI 730.02 a KOI 730.03 prvním známým případem dvou planet obíhajících po stejné oběžné dráze.

Poslední analýzy 
Nicméně, následná studie systému naznačuje, že čtyři planety se nachází v dráhové rezonanci 8:6:4:3, což by současně vyloučilo, že by dvě z nich mohly obíhat po stejné orbitě. Prakticky je ale možné, aby dvě planety obíhaly po téměř identické oběžné dráze.

Analogie 
Není vyloučeno, že i v historii sluneční soustavy se vyskytl případ dvou planet na podobné oběžné dráze. Podle jedné z teorií se desítky miliónů let po vzniku sluneční soustavy nacházela v libračním centru Země protoplaneta nazývaná Theia, dosahující přibližně velikosti Marsu. Vzhledem k nepoměru hmotnosti obou těles nebyla soustava stabilní jako v případě planet KOI 730.02 a KOI 730.03, a došlo ke srážce. Z materiálu vyvrženého do prostoru následkem kolize se pak postupně zformoval Měsíc.

Odkazy

Reference

Související články 
 Kepler (sonda)

Externí odkazy 
 New Scientist, "Two planets found sharing one orbit", Marcus Chown, 18:01 24 February 2011, Issue 2801
 "Planetary System KOI-730 Exhibiting a Pair of Co-Orbital Planets" (upozornění: tato stránka požaduje prohlížeč s podporou "WebGL")
 2MASS Catalog Retrieval

Hvězdy s planetami
Hvězdy v souhvězdí Labutě